Iodit steht für
ein seltenes Mineral, siehe Jodargyrit
ein Salz bzw. das Anion der Iodigen Säure, siehe Iodite